Costagliola est un nom de famille notamment porté par :
 Dominique Costagliola (1954-), épidémiologiste française
 Leonardo Costagliola (1921-2008), footballeur italien